Gera může být:

Gera – německé město v Durynsku
Gera (řeka) – německá řeka

příjmení osob
Zoltán Gera – maďarský fotbalista